Bloxam se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Andrew Bloxam
 Richard Rowland Bloxam